Jermakowo () ist ein russischer Ortsname:
 Jermakowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Deutsch Wilten, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Jermakowo, nicht mehr existenter Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (Karlshof, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Jermakowo (Krasnojarsk), Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Jermakowo (Samara), Dorf in der Oblast Samara
 Jermakowo (Udmurtien), Dorf in der Udmurtischen Republik